Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Ваня Кінґ і Ренне Стаббс з рахунком 7–6(6), 3–6, 7–5.

Сіяні пари 

 Ліза Реймонд   Саманта Стосур (чемпіонки)
 Янь Цзи   Чжен Цзє (півфінал)
 Даніела Гантухова   Ай Суґіяма (1-ше коло)
 Меган Шонессі   Віра Звонарьова (1-ше коло)

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

2007
Toray Pan Pacific Open